Francis Charteris, VIII conte di Wemyss – nobile scozzese
 Francis Charteris, IX conte di Wemyss – nobile scozzese
 Francis Charteris, X conte di Wemyss – politico scozzese